Polükleitosz (szobrász), a Doriphorosz alkotója,
Polükleitosz (argoszi szobrász), szinte csak nevéről ismert szobrász,
Polükleitosz (történetíró), ókori görög történetíró.